Clémence Poésy, de son vrai nom Clémence Guichard (1982-), une actrice française ;
 Maëlle Poésy, de son vrai nom Maëlle Guichard (1984-), une metteuse en scène et comédienne française.